Битва при Цере () — одно из первых сражений Первой мировой войны, стало первой победой союзников над Австро-Венгрией. В результате победы сербы стали рассматриваться как решающая сила в войне на Балканах.

Силы сторон 
Силы Австро-Венгрии на начало вторжения на Балканском фронте составляли 200 000 человек. Это было связано с тем, что значительная часть 2-й Австро-Венгерской армии была переброшена на российский фронт, сильно сократив численность войск. Из оставшихся сил 140 000 непосредственно принимали участие в операции.

Сербские вооружённые силы насчитывали 247 тыс. человек, из них в операции приняло участие 180 тыс. Сербская армия была вынуждена держать гарнизоны против албанских и македонских повстанцев, поддерживаемых Болгарией.

В массовой культуре 
 В память о первой победе Сербии над Австро-Венгрией был написан легендарный Марш на Дрину композитором Станиславом Бинички.
 В 1964 году югославским режиссёром Жикой Митровичем был снят фильм «Марш на Дрину» о битве при Цере.
 Сербская хип-хоп-группа «Београдски синдикат» записала композицию «Оловни војници», посвятив её участникам Церской и Колубарской битв. На композицию был снят видеоклип в виде нарезки кадров из фильма «Марш на Дрину».

Литература 
 
 

Сербия в Первой мировой войне
Сражения Первой мировой войны
Сражения Австро-Венгрии
Сражения Сербии
Сражения в Сербии
Сражения по алфавиту
Сражения 1914 года
Август 1914 года